Charles Dibdin (1745-1814), écrivain anglais ;
 Thomas Frognall Dibdin (1776-1847), bibliographe anglais ;
 Thomas John Dibdin (1771-1841), auteur et compositeur anglais.
 Thomas Colman Dibdin (1810-1893), aquarelliste anglais ;
 Michael Dibdin (1947-2007), écrivain britannique.